Béret rouge est le magazine en langue française des parachutistes militaires de l'Armée de terre française.

Il regroupe les articles des régiments de la  parachutiste et a vocation à communication interne. Il est disponible sur abonnement et au sein des corps de la brigade.

Il présente une partie historique sur la genèse des parachutistes de l'armée française, notamment au cours de la guerre d'Indochine.

Voir aussi 
 brigade parachutiste ( BP)

Autres magazines militaires 
 Terre information magazine
 Képi blanc
 Ancre d'or Bazeilles
 Debout les paras

Titre de presse créé en 1959
Béret rouge
Béret rouge
Parachutisme militaire